Table Mountain (deutsch: „Tafelberg“) steht für folgende Berge:

 Table Mountain, im Viktorialand, Antarktika

in den Vereinigten Staaten:
 Table Mountain (Admiralty Island), Alaska
 Table Mountain (Davidson Mountains), Alaska
 Table Mountain (North Fairbanks Area), Alaska
 Table Mountain (Philip Smith Mountains), Alaska
 Table Mountain (Talkeetna Mountains), Alaska
 Table Mountain (Graham County, Arizona)
 Table Mountain (Pima County, Arizona)
 Table Mountain (Pinal County, Arizona)
 Table Mountain (2263 m, Fremont County, Colorado)
 Table Mountain (2765 m, Fremont County, Colorado)
 Table Mountain (2800 m, Fremont County, Colorado)
 Table Mountain (Grand County, Colorado)
 Table Mountain (2409 m, Larimer County, Colorado)
 Table Mountain (2154 m, Larimer County, Colorado)
 Table Mountain (Butte County, Kalifornien)
 Table Mountain (Inyo County, Kalifornien)
 Table Mountain (Kings County, Kalifornien)
 Table Mountain (Los Angeles County, Kalifornien)
 Table Mountain (Riverside County, Kalifornien)
 Table Mountain (San Diego County, Kalifornien)
 Table Mountain (Santa Clara County, Kalifornien)
 Table Mountain (Shasta County, Kalifornien)
 Table Mountain (Tulare County, Kalifornien)
 Table Mountain (Tuolumne County, Kalifornien)
 Table Mountain (Flathead County, Montana)
 Table Mountain (Madison County, Montana)
 Table Mountain (Churchill County, Nevada)
 Table Mountain (Clark County, Nevada)
 Table Mountain (Lyon County, Nevada)
 Table Mountain (Mineral County, Nevada)
 Table Mountain (Nye County, Nevada)
 Table Mountain (New Hampshire)
 Table Mountain (New York)
 Table Mountain, anderer Name des Table Rock (North Carolina)
 Table Mountain (Douglas County, Oregon)
 Table Mountain (Harney County, Oregon)
 Table Mountain (Jackson County, Oregon)
 Table Mountain (Lane County, Oregon)
 Table Mountain (Lincoln County, Oregon)
 Table Mountain (Multnomah County, Oregon)
 Table Mountain (Wallowa County, Oregon)
 Table Mountain (Wheeler County, Oregon)
 Table Mountain (South Dakota)
 Table Mountain (Texas)
 Table Mountain (Utah)
 Table Mountain (Skamania County, Washington)
 Table Mountain (Skagit County, Washington)
 Table Mountain (Whatcom County, Washington)
 Table Mountain (Albany County, Wyoming)
 Table Mountain (Crook County, Wyoming)
 Table Mountain (Park County, Wyoming)
 Table Mountain (Teton County, Wyoming)
 Table Mountain (Gros Ventre Range), Wyoming

in anderen Ländern:
 Table Mountain (Neufundland), in den Long Range Mountains, Neufundland, Kanada
 Table Mountain, anderer Name des The Table (British Columbia), Kanada
 Table Mountains, anderer Name für das Heuscheuergebirge, Tschechien und Polen
 Table Mountain (West Papua), Indonesien
 Table Mountain (Wicklow), Irland
 Table Mountain (Neuseeland)
 Table Mountain, englischer Name des Crug Hywel, Wales, Vereinigtes Königreich
 Mkhambathini Table Mountain, Südafrika, siehe Mkhambathini 

Table Mountain steht für:
 Table-Mountain-Nationalpark in Kapstadt, Südafrika
 Table Mountain Aerial Cableway
 Table Mountain Sandstone
 Table Mountain Observatory, San Bernardino County, Kalifornien
 Table Mountain Wilderness, in der Monitor Range, Nevada
 (84882) Table Mountain, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Tafelberg (Begriffsklärung)